Дмитрий Телепнев-Оболенский:
 Телепнев-Оболенский, Дмитрий Иванович (ум. 1563) — князь, боярин и воевода на службе у царя Ивана Грозного, сын Ивана Телепнева-Немого-Оболенского.
 Телепнев-Оболенский, Дмитрий Фёдорович Овчина (ум. 1561) — воевода на службе у русского царя Ивана Грозного, сын Фёдора Овчины.